Barrio San José kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio San José, San Simón de Guerrero, 
 Barrio San José, Chiapas, Marqués de Comillas, 
 Barrio San José, Matlapa, 
 Barrio San José, Veracruz, Coscomatepec, 
 Barrio San José, Zimatlán de Álvarez, 
 Barrio San José, Aquismón, 
 Barrio San José, Jocotitlán, 
 Barrio San José, Coicoyán de las Flores, 

Robotskapade Mexikoförgreningar